Рендзины () — топоним в Польше.

 Рендзины — гмина в Ченстоховском повяте Силезского воеводства
 Рендзины — село в гмине Рендзины Ченстоховского повята Силезского воеводства
 Рендзины — село в гмине Щекоцины Заверценского повята Силезского воеводства
 Рендзины — деревня в гмине Каменна-Гуре Каменногурского повята Нижнесилезского воеводства
 Рендзины — село в гмине Житно Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Рендзины — колония в гмине Житно Радомщанского повята Лодзинского воеводства
 Рендзины — колония в гмине Слупя Енджеювского повята Свентокшиского воеводства
 Рендзины — колония в гмине Вольбром Олькушского повята Малопольского воеводства